Saint-Mesmin (Aube)
 Saint-Mesmin (Côte-d'Or)
Saint-Mesmin (Dordogne)
Saint-Mesmin (Vendée)